Макеенко  - фамилия украинцев и других славянских народов.

 Макеенко, Владимир Владимирович (род. 1965) - украинский политический деятель.
 Макеенко, Янина Игоревна (род. 1995) - белорусская фигуристка (одиночное катание).